Секуєнь () — місто в Румунії, у повіті Біхор.
 Секуєнь () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Секуєнь () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Секуєнь.
 Секуєнь () — комуна в Румунії, у повіті Харгіта.
 Секуєнь () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Секуєнь.
 Секуєнь () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Секуєнь () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Секуєнь.
 Секуєнь () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Гура-Окніцей.